Просека:

 Просека — узкая полоса, прорубаемая в лесу.
 Просека — деревня, Колпнянский район, Орловская область, Россия
 Просека — село на Украине, находится в Емильчинском районе Житомирской области.
 Просека — село в Глыбокском районе Черновицкой области Украины.

См. также 
 Просек (значения)